Медаль Рандольфа Калдекотта () — почётная медаль  (подразделение Американской библиотечной ассоциации). Присуждается с 1938 года ежегодно художнику-иллюстратору за «самую выдающуюся американскую иллюстрированную книгу для детей», изданную в предыдущем году. Наряду с медалью Ньюбери является одной из самых престижных наград США в области детской литературы.

Награда названа в честь известного британского художника, автора и иллюстратора XIX века Рандольфа Калдекотта. Дизайн медали был разработан в 1937 году американским скульптором . Лицевая сторона медали содержит репродукцию иллюстрации Рандольфа Калдекотта к книге «Занимательная история Джона Гилпина» 1878 года издания (стихотворение Уильяма Купера 1782 года), изображающей Гилпина, скачущего на лошади. Реверс медали изображает «двадцать четыре птички, запеченных в пироге», одна из иллюстраций Калдекотта для детского стихотворения .

Помимо медали Калдекотта, оргкомитет присуждает премию Калдекотта () для достойных претендентов, занявших второе место. Премии Калдекотта были введены в 1971 году, но некоторым претендентам на награду прошлых лет были присуждены «задним числом». Число премий ежегодно варьируется от одного до пяти, с 1994 года их было 2-4, до 5 — в 2013 году, и 6 — в 2015 году.

За многолетнюю историю присуждения медали Калдекотта шести художникам она присуждалась дважды, и двум — Дэвиду Визнеру и Марсии Браун — трижды.

Критерии награждения 
Художник — претендент на награду должен быть гражданином США или постоянно проживать на территории США, детская книга с его оригинальными иллюстрациями должна быть опубликована впервые в США на английском языке в течение предыдущего года.

Под «детской книгой с иллюстрациями» подразумевается издание, в котором иллюстрации выполняют весомую роль в цельном восприятии книги ребёнком. Книге с картинками должно быть свойственно единство сюжетной линии с темой или концепцией, разработанной в серии иллюстраций. Рассматриваются книги с иллюстрациями для аудитории до 14 лет включительно, учитывающие когнитивные возможности и отражающие ожидания читателей этого возраста.

Медаль присуждается «за выдающиеся иллюстрации в книге и выразительность изобразительного представления для детей». Книга должна быть самостоятельным произведением, независимым от других видов искусства. Компоненты, отличные от иллюстраций, следует рассматривать в той мере, в какой они влияют на восприятие детской книги.

Награждённые медалью Калдекотта (произведения и иллюстраторы) 

{|class="sortable wikitable"
! 
! Художник-иллюстратор
! Книга
! 
|-
|1938
|Дороти Лэтроп
| Библейские животные ()
| Лауреат
|-
|1939
|
|Mei Li
| Лауреат
|-
|1940
|
|Abraham Lincoln
| Лауреат
|-
|1941
|
|They Were Strong and Good
| Лауреат
|-
|1942
|
|Дорогу утятам! ()
| Лауреат
|-
|1943
|
|
| Лауреат
|-
|1944
|
|Many Moons
| Лауреат
|-
|1945
|
|Prayer for a Child
| Лауреат
|-
|1946
|
|| Лауреат
|-
|1947
|
|| Лауреат
|-
|1948
|
|White Snow, Bright Snow| Лауреат
|-
|1949
|
|| Лауреат
|-
|1950
|
|Song of the Swallows| Лауреат
|-
|1951
|
|| Лауреат
|-
|1952
|
|Finders Keepers| Лауреат
|-
|1953
|
|| Лауреат
|-
|1954
|
|Madeline's Rescue| Лауреат
|-
|1955
|
|Cinderella, or the Little Glass Slipper| Лауреат
|-
|1956
|
|Frog Went A-Courtin'| Лауреат
|-
|1957
|
|| Лауреат
|-
|1958
|
|Time of Wonder| Лауреат
|-
|1959
|
|Chanticleer and the Fox| Лауреат
|-
|1960
|
|Nine Days to Christmas| Лауреат
|-
|1961
|
|Бабушка и три царя ()
| Лауреат
|-
|1962
|
|Once a Mouse| Лауреат
|-
|1963
|
|| Лауреат
|-
|1964
|
|Там, где живут чудовища ()
| Лауреат
|-
|1965
|
|May I Bring a Friend?| Лауреат
|-
|1966
|
|Always Room for One More| Лауреат
|-
|1967
|
|Sam, Bangs, and Moonshine| Лауреат
|-
|1968
|
|Drummer Hoff| Лауреат
|-
|1969
|
|| Лауреат
|-
|1970
|
|Sylvester and the Magic Pebble| Лауреат
|-
|1971
|
|| Лауреат
|-
|1972
|
|One Fine Day| Лауреат
|-
|1973
|
|| Лауреат
|-
|1974
|
|Duffy and the Devil| Лауреат
|-
|1975
|
|Arrow to the Sun| Лауреат
|-
|1976
|
|Why Mosquitoes Buzz in People's Ears| Лауреат
|-
|1977
|
|Ashanti to Zulu: African Traditions| Лауреат
|-
|1978
|
|Noah’s Ark| Лауреат
|-
|1979
|
|| Лауреат
|-
|1980
|
|Ox-Cart Man| Лауреат
|-
|1981
|
|Fables| Лауреат
|-
|1982
|
|Джуманджи| Лауреат
|-
|1983
|
|Shadow| Лауреат
|-
|1984
|
|| Лауреат
|-
|1985
|
|Saint George and the Dragon| Лауреат
|-
|1986
|
|| Лауреат
|-
|1987
|
|Hey, Al| Лауреат
|-
|1988
|
|Owl Moon| Лауреат
|-
|1989
|
|Song and Dance Man| Лауреат
|-
|1990
|
|Lon Po Po: A Red-Riding Hood Story from China| Лауреат
|-
|1991
|
|Black and White| Лауреат
|-
|1992
|
|Tuesday| Лауреат
|-
|1993
|
|Mirette on the High Wire| Лауреат
|-
|1994
|
|Grandfather's Journey| Лауреат
|-
|1995
|
|Smoky Night| Лауреат
|-
|1996
|
|Officer Buckle and Gloria| Лауреат
|-
|1997
|
|Golem| Лауреат
|-
|1998
|
|Rapunzel| Лауреат
|-
|2000
|
|Joseph Had a Little Overcoat| Лауреат
|-
|2001
|
|So You Want to Be President?| Лауреат
|-
|2002
|
|| Лауреат
|-
|2003
| 
|My Friend Rabbit| Лауреат
|-
|2004
|
|Человек, который ходил между башнями ()
| Лауреат
|-
|2005
|
|Kitten's First Full Moon| Лауреат
|-
|2006
|
|| Лауреат
|-
|2007
|
|Flotsam| Лауреат
|-
|2008
|
|| Лауреат
|-
|2009
|
|| Лауреат
|-
|2010
|
|| Лауреат
|-
|2011
|
|Дядя Амос не идёт на работу ()
| Лауреат
|-
|2012
|
|| Лауреат
|-
|2013
|
|This is Not My Hat| Лауреат
|-
|2014
|
|Locomotive| Лауреат
|-
|2015
|
|The Adventures of Beekle: The Unimaginary Friend| Лауреат
|-
|2016
|
|Finding Winnie: The True Story of the World’s Most Famous Bear| Лауреат
|-
|2017
|
|Radiant Child: The Story of Young Artist Jean-Michel Basquiat| Лауреат
|-
|2018
|
|Wolf in the Snow| Лауреат
|-
|}

 См. также 
 Медаль Джона Ньюбери

 Примечания 

 Литература 
 
 
 Smith, Irene (1957). A History of the Newbery and Caldecott Medals''. New York: Viking Press.

Ссылки 
 

Медаль Калдекотта
Награды, появившиеся в 1938 году